Вейккауслига 1997 () — 67-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Джаз».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1997
Финляндия
Спорт в Финляндии в 1997 году